Морхаус има више значења:
 Округ Морхаус (Луизијана)
 Морхаус (Мисури)